

Участники 

В сезоне 2007 года в первом дивизионе играли 22 команды:

 Клубы «Волгарь-Газпром» Астрахань, «Динамо» Махачкала и «Лада» Тольятти не прошли лицензирование и были исключены из числа участников первого дивизиона ПФЛ. Их место заняли, занявшие вторые места в своих зонах во втором дивизионе в сезоне 2006 года, команды «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк, «Мордовия» Саранск и СКА Ростов-на-Дону.
 Команда «Спартак» Владикавказ переименована в «Аланию» Владикавказ.
 После первого круга соревнований клуб «Спартак-МЖК» Рязань снялся с турнира, во всех остальных матчах ему были засчитаны поражения со счётом 0:3.

Итоговая таблица 

См. Матчи первого дивизиона ПФЛ 2007.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки и тренеры 
По результатам опроса клубов Профессиональной футбольной Лиги были определены лучшие игроки и тренер первого дивизиона по итогам сезона 2007 года .

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 
 Первый дивизион-2007 на сайте газеты «Спорт-Экспресс» 

2007